Kanon puede referirse a:
 Kanon, una serie de anime y novela visual.
 Kanon (manga), el shōjo manga en 6 volúmenes de Chiho Saito.
 Kanon, un instrumento musical de Armenia.
 Kanon, un personaje de Saint Seiya.
 Kanon, un tipo de himno ortodoxo.
 Un personaje secundario de Little Snow Fairy Sugar.
 Kanon Pokajanen, obra coral del compositor estonio Arvo Pärt basada en el Canon de Arrependimiento de la Iglesia Ortodoxa.